

Грац — місто, штат Кентуккі
 Грац — місто, штат Пенсільванія

Див. також 
 Ґрац